

Tablica 

2015./16.
Zagrebačka-0-JŽNL